De nombreuses églises sont dédiées à saint Lambert (Lambert de Maastricht), évêque de Tongres et Liège au . Il est resté très populaire en Belgique et en France. 

Parmi ces églises :

Église Saint Lambert à Blicquy (Leuze-en-Hainaut) (Province de Hainaut) ;
 Église Saint-Lambert, à Bouvignes-sur-Meuse (Province de Namur) ;
 Église Saint-Lambert, à Bois-et-Borsu (Clavier), (Province de Liège) ;
 Église Saint-Lambert, à Corroy-le-Château (Province de Namur)
 Église Saint-Lambert, à Courcelles (Province de Hainaut) ;
 Église Saint-Lambert, à Grivegnée (Liège) ;
 Église Saint-Lambert, à Laeken (Bruxelles-Capitale) ;
 Cathédrale Saint-Lambert, ancienne cathédrale de Liège (Province de Liège) ;
 Église Saint-Lambert, à Manderfeld, dans la province de Liège ;
 Église Saint-Lambert,  à Tellin (Province de Luxembourg) ;
 Église Saint-Lambert, à Woluwe-Saint-Lambert (Bruxelles-Capitale).

Église Saint-Lambert, à Ébouleau (Aisne)
 Église Saint-Lambert, à Ham-sous-Varsberg (Moselle)
 Église Saint-Lambert, à Lambres (Pas-de-Calais)
 Église Saint-Lambert, à Montigny-sur-Meuse
 Église Saint-Lambert, à Talizat (Cantal)
 Église Saint-Lambert, à Varennes-sur-Seine (Seine-et-Marne).
 Église Saint-Lambert, à Vaugirard ( de Paris) ;Église Saint - Lambert à Vagney (Vosges)

Église Saint-Lambert, dans le quartier de Brusselsepoort à Maastricht ;
  de Wouw.

Voir aussi